Johann Mellmann ist der Name folgender Personen:

* Johann Dietrich Mellmann (1746–1801), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Wilhelm Ludwig Mellmann (1764–1795), deutscher Klassischer Philologe und Pädagoge